James Jacoby (1934–1991) – amerykański brydżysta, World Life Master w kategorii Open (WBF)
 Jan Jacoby (1909–2003) – polski reżyser filmów naukowych, scenarzysta
 Jean Jacoby (1891–1936) – luksemburski artysta, malarz i rysownik. Dwukrotny złoty medalista w Olimpijskim Konkursie Sztuki i Literatury
 Lisa-Marie Jacoby (ur. 1996) – niemiecka lekkoatletka, specjalistka od biegów płotkarskich
 Marcin Jan Jacoby (ur. 1976) – polski literaturoznawca, dr hab. nauk humanistycznych, profesor Katedry Studiów Azjatyckich Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego, sinolog, tłumacz
 Mike Jacoby (ur. 1969) – amerykański snowboardzista, trzykrotny medalista mistrzostw świata oraz zdobywca Pucharu Świata
 Oswald Jacoby (1902–1984) – amerykański brydżysta i autor książek na temat brydża, pokera i tryktraka. Znany jest przede wszystkim jako autor brydżowych konwencji licytacyjnych 2BA Jacoby i Transfery Jacobiego.

Zobacz też 
 2BA Jacoby – popularna w Ameryce, ale raczej nieużywana w Polsce, brydżowa konwencja licytacyjna opracowana przez amerykańskiego eksperta Oswalda Jacobiego